Tarkki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Iiro Tarkki (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Saija Tarkki (née en 1982), joueuse finlandaise de hockey sur glace
Tuomas Tarkki (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois